Roter Weg kann stehen für:

 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen
 Roter Weg (Lauda-Königshofen), Wohnplatz auf der Gemarkung des Lauda-Königshofener Stadtteils Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg